Týnec est un toponyme qui peut désigner :

Týnec, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Týnec, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Týnec nad Labem, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Týnec nad Sázavou, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Hrochův Týnec, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Panenský Týnec, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Velký Týnec, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie